Shazam – aplikacja wyprodukowana przez brytyjskie przedsiębiorstwo o tej samej nazwie
 Shazam – album zespołu The Move
 Shazam (oficjalnie Kapitan Marvel) – fikcyjna postać (superbohater) występująca w serii komiksów wydawanych przez DC Comics

Zobacz też 
 Shazam!